Вѐрхнеу́фтюгское се́льское поселе́ние или муниципа́льное образова́ние «Вѐрхнеу́фтюгское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Красноборском муниципальном районе Архангельской области. 

Соответствует административно-территориальным единицам в Красноборском районе — Верхнеуфтюгскому сельсовету и Березонаволоцкому сельсовету.

Административный центр — деревня Верхняя Уфтюга.

География 
Верхнеуфтюгское сельское поселение находится на юге Красноборского района Архангельской области. Крупнейшие реки поселения: Уфтюга, Шичуга, Топса.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Ранее, эта территория входила в состав Красноборского уезда.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 73 населённых пункта.

См. также 
 Список населённых пунктов Красноборского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)
 Красноборский район/Подчинённые пункты Верхнеуфтюжского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)
 Красноборский район/Подчинённые пункты Ляпуновского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)
 Н. Гуркина: Старообрядцы // Заря, 26-08-04 (1999)

Карты 
 Верхнеуфтюгское поселение на карте Wikimapia
 [mapp38.narod.ru/map1/index93.html Топографическая карта P-38-93,94. Григорово]

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Красноборского района